Stepan Tomasziwskyj, ukr. Степан Томашівський, pol. Stefan Tomaszewski (ur. 9 stycznia 1875 w Kupnowicach, zm. 21 grudnia 1930 w Krakowie) – ukraiński historyk, publicysta i polityk. Członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki (od 1899), przewodniczący Towarzystwa w latach 1913-1915. Docent Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Życiorys 
Ukończył szkołę powszechną i C. K. Gimnazjum Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze (1895). Studiował na wydziale prawa i wydziale humanistycznym Uniwersytetu Lwowskiego, które ukończył w 1900 uzyskując stopień naukowy doktora filozofii. Był uczniem Mychajła Hruszewskiego i Ludwika Finkla.

W latach 1900-1906 uczył w gimnazjach w Przemyślu i Brzeżanach. W 1906 przeniósł się do Lwowa, był wykładowcą ukraińskiego gimnazjum akademickiego. W latach 1912-1914 docent historii Austrii na Uniwersytecie Lwowskim. Członek Ukraińskiej Partii Narodowo-Demokratycznej, w latach przed I wojną światową współorganizator ukraińskiego ruchu strzeleckiego. W latach 1914-1918 członek Zarządu Bojowego (ukr. Бойовa Управa) Ukraińskich Strzelców Siczowych, przebywał na Rusi Zakarpackiej i w Wiedniu. Po proklamowaniu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL) pełnomocnik nadzwyczajny Ukraińskiej Rady Narodowej (listopad 1918 - marzec 1919), radca delegacji Ukraińskiej Republiki Ludowej na paryską konferencję pokojową i od grudnia 1919 kierownik delegacji ZURL na tej konferencji (do 1921). W 1920 przedstawiciel emigracyjnego rządu ZURL w Londynie.

W latach 1921-1925 mieszkał w Berlinie, współpracował z gazetą Ukrajinśke słowo (Українське слово), był redaktorem tygodnika Litopys polityky, pyśmenstwa i mystectwa (Літопис політики, письменства і мистецтва). W roku 1925 powrócił z emigracji do Lwowa, redagował czasopismo Polityka (Політика) i uczył w gimnazjum. Od 1928 do końca życia docent historii Ukrainy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie międzywojennym stał się znaczącą postacią ukraińskiego obozu konserwatywnego (obok m.in. Osypa Nazaruka i Wiaczesława Łypynskiego). Członek zarządu Ukraińskiej Organizacji Chrześcijańskiej, jeden z twórców tzw. szkoły państwowej (ukr. державницькa школa). Prezentował kulturowo zorientowaną na Zachód interpretację dziejów Ukrainy, a od połowy lat 20. XX wieku polityczną orientację propolską.

Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Prace 
1896 

 Самуїл Кушевич, райця львівський і його записна книжка // Записки НТШ.– Львів, 1896. Т. 15. С. 1–24.
 Матеріали до Історії Хмельниччини // Записки НТШ.– Львів.– 1896.–Т. 14.– С. 1–14.
 Огляд часописей за р. 1895. Часописи видавані на Україні російській//Записки НТШ.– Львів, 1896.– Т. 13.– Наукова хроніка.– С. 1–2.
 Записки императорского Харковсхого университета // Записки НТШ.–Львів, 1896– Т. 13– Наукова хроніка.– С. 2–6.
 [Recenzja:] Dr. Max Gumplowicz. Bischof Balduin Gallus von Kruszwica, Polens, erster lateinischer Chronist // Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Academie der Wissenschaften, 1895.– 36 s. // Записки НТШ.–Львів, 1896– Т. 13.– Бібліографія.– С. 5–6.
 Ученые записки имп. Казанского университета // Записки НТШ.– Львів, 1896.– Т. 14.– Наукова хроніка.– С. 5–6.
 Ученые записки имп. Юрьевского университета // Записки НТШ.– Львів, 1896.– Т. 14.– Наукова хроніка.– С 6–8.
 Przewodnik Naukowy і Literacki // Записки НТШ.– Львів, 1896,– Т. 14.–Наукова хроніка.– С. 25–26.
 [Recenzja:] Фотинский О. Иоанн Красовский, униатский архиепископ полоцкий и луцкий.– Почаев, 1894. 911 с. // Записки НТШ.– Львів, 1896.–Т. 14.– Бібліографія.– С. 24–25.

1897 
 Образок з львівського життя в середині XVII в. // Записки НТШ.– Львів, 1897.– Т. 19.– Miscellanea.– С. 11–14.
 Податкові ухвали за Казимира Ягайловича в Польщі // Записки НТШ.–Львів, 1897.– Т. 19.–С. 1–70.
 [Recenzja:] Отчет императорской публичной библиотеки за 1893 г.– СПб., 1896 // Записки НТШ.– Львів, 1897– Т. 15– Бібліографія– С. 51–52.
 Огляд часописей за р. 1896. Часописи українсько-руські. Зоря // Записки НТШ.–Львів, 1897,– Т. 16.– Наукова хроніка.– С. 1–7.
 [Recenzja:] Заневич Іван. Скасування панщини в Галичині. Причинок до історії суспільного життя і суспільних поглядів 1830–1848;р. Перша половина. Львів, 1896 // Записки НТШ. Львів, 1897– Т. 16–Бібліографія.– С. 15–25.
 [Recenzja:] Фотинский О.;Л.; Краткое описание предметов древности, пожертвованных в Волынское епархиальное древнехранилище по июль 1893 г. Почаев, 1893. 59 с.; його ж. Краткое описание памятников древности, поступивших в Волынское епархиальное древнехранилище (с июля 1893 г. по 1 августа 1894 г.).– Почаев, 1894.– Вып. 2.– 71 с. // Записки НТШ– Львів, 1897.–Т. 16.– Бібліографія.– С. 33–34.
 [Recenzja:] Известия Таврической ученой архивной комиссии №;25, 26.– Симферополь, 1896–1897. 165 с. // Записки НТШ,– Львів, 1897,– Т. 17.–Бібліографія– С. 50.
 [Recenzja:] Adolf Pawiński. Sejmiki ziemskie. Początek ich і rozwój aż do ustalenia udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego, 1374–1505.– Warszawa, 1895 // Записки НТШ.– Львів, 1897.– Т. 18.– Бібліографія –С. 9–16.
 [Recenzja:] Dr. Antoni J. Kobiety na dworze czyhrynskim // Biblioteka Warszawska, 1893.– Cz. III, IV; Chmielnicki w Czyhrynie // Przegląd Polski.–1896.– Cz. III//Записки НТШ.– Львів, 1897.– Т. 18,– Бібліографія,– С. 20–24.
 Огляд часописей за р. 1895. Часописи видавані на Україні російській. Університетські вісті (київські) // Записки імператорського харківського університету // Записки НТШ.–Львів, 1897,– Т. 19.– Наукова хроніка.– С. 1–2.
 Труды Киевской духовной академии // Записки НТШ.– Львів, 1897.– Т. 19.– Наукова хроніка.– С. 2–4.
 [Recenzja:] Ludwik Kubala. Szkice historyczne. Serya pierwsza і druga.– Wyd. trzecie.;– Krakow, 1896 // Записки НТШ.– Львів. 1897.–Т. 19.– Бібліографія;– С. 27–31.
 [Recenzja:] Записки императорского Одесского общества истории и древностей.– Одесса. 1896.– Т. 19 // Записки НТШ.– Львів, 1897,– Т. 19.– Бібліографія.– С. 42–43.
 Ученые записки Казанского университета (12 кн.) // Записки НТШ.–Львів, 1897.– Т. 20.– Наукова хроніка.– С. 3.
 Этнографическое обозрение (год издания;– 8) // Живая старина; Biblioteka Warszawska; Przeglad Polski; Przeglad Powszechny; Przeglad Naukowy i Literacki // Записки НТШ.– Львів, 1897.– Т. 20.– Наукова хроніка.– С. 19–27.

1898 

 З життя галицько-руських соймиків 1648–1649;рр. // Жерела до історії України-Русі (Матеріали до історії Галичини.– Т. 1).– Львів, 1898.– Т. 4.–С. 1–36.
 Матеріали до історії Галичини.– Т. 1: Акти з р. 1648–1649 // Жерела до історії України-Русі.– Львів, 1898.– Т. 4.– 411 с.
 Перший зазивний лист Хмельницького // Записки НТШ.– Львів, 1898.–Т. 23–24.– С. 1–9.
 Народні рухи в Галицькій Русі 1648;р. // Записки НТШ.– Львів, 1898.–Т. 23–24.– 138 с.
 [Recenzja:] Чечулин Н.;Д.;Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II, 1762–1774.– СПб., 1896 // Записки НТШ.– Львів, 1898.– Т. 21.–Бібліографія,– С. 23–24.
 [Recenzja:] Записки императорского Одесского общества истории и древностей,– 1897.– Т. 20 // Записки НТШ.– Львів, 1898– Т. 22.– Бібліографія.–С. 7–8.
 [Recenzja:] Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алепским / Перевод с арабского Г. Муркоса.– Вып. первый.– Москва, 1896 // Записки НТШ.– Львів, 1898.– Т. 23–24.– Бібліографія.– С. 9–12.
 [Recenzja:] Богдан Хмельницький до часу повстання проти Польщі.– Львів, 1897.– Кн. 3 // Записки НТШ.– Львів, 1898.– Т. 23–24,– Бібліографія.– С. 13–15.
 Університетські вісті (київські) // Записки НТШ.– Львів, 1898.– Т. 25.–Наукова хроніка.– С. 9.

1900 

 Незвісний лист Мазепи до міста Львова // Записки НТШ.– Львів, 1900.–Т. 37.– С. 7-8.
 Огляд часописей за р. 1898. Часописи видавані поза Україною. Варшавські університетські вісті.– 1898.– Т. I–IX // Записки НТШ.– Львів, 1900.–Т. 33.– Наукова хроніка.– С. 34.
 Богословский вестник // Записки НТШ.– Львів, 1900.– Т. 33.– Наукова хроніка.– С. 34–35.
 Ateneum, Biblioteka Warszawska, Przewodnik Naukowy i Literacki // Записки НТШ.– Львів, 1900.– Т. 33.– Наукова хроніка.– С. 44–46.
 Огляд часописей за р. 1899. Часописи українсько-руські // Записки НТШ,– Львів, 1900.– Т. 34.– Наукова хроніка.– С. 1–8.
 [Recenzja:] Przemysław Dąbkowski. Zemsta, okup i pokora na Rusi Halickiej w wieku XV і pierwszej połowie wieku XVI.– Lwow, 1898.– 55 s. // Записки НТШ.– Львів. 1900,– Т. 34.– Бібліографія.– С. 18–19.
 [Recenzja:] Вержбовский Федор. Материалы к истории московского государства в XV и XVII;в.– Вып 1: Посольство Иоанна Кобенцеля в Москву в 1575–1576 г.– Варшава, 1896; Вып. 2: Война с Польшей в 1609–1611 г.– Варшава. 1898 // Записки НТШ,– Львів, 1900.– Т. 34.– Бібліографія.– С. 19–21.
 [Recenzja:] Dr. Krotowski Kazimierz. Gall, scholastyk poznanski і jego kronika // Kwartalnik Historyczny.– 1899.– Т. IV.– S. 675–682 // Записки НТШ.–Львів. 1900.– Т. 37.– Бібліографія.– С. 14.
 [Recenzja:] Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних актов. Изд. второе с дополнениями.– Киев, 1898.– Т. 1, 2, 3 // Записки НТШ.–Львів, 1900.– Т. 37.– Бібліографія.– С. 20–21.
 [Recenzja:] Bartholomaei Josephi Zimorowicz. Opera, quibus res gestae urbis Leopolis illustrantur, ex mandato senatus eiusdem civitatis edidic Dr. Cornelius Heck (Jozefa Bartolomieja Zimorowicza Pisma do dziejow Lwowa odnoszace sie z polecenia reprezentacyj miasta wydal dr. Korneli Heck).– Lwow, 1899 // Записки НТШ.–Львів, 1900.– Т. 38.– Бібліографія.– С. 21–22.
 [Recenzja:] Волк-Карачевский В.;В.;Борьба Польши з казачеством во второй половине XVII и начале XVIII века // Университетские известия.– 1898.– №;11; 1899.– №;1-4.– С. 361-XIII // Записки НТШ.– Львів, 1900.– Т. 37,– Бібліографія.– С. 24–34.
 [Recenzja:] Церетели Е. Елена Иоанновна, великая княгиня литовская, русская, королева польская.– СПб., 1898.– 2 | 356 с. // Записки НТШ.– Львів, 1900,– Т. 38.– Бібліографія;– С 7–8.
 [Recenzja:] Дмитриевский А. Арсений, архиепископ елассонский (суздальский тоже) и его вновь открытые исторические мемуары // Труды Киевской духовной академии.;– 1898–1899 // Записки НТШ.– Львів, 1900.– Т. 38;– Бібліографія.– С. 15–16.
 [Recenzja:] Сцепуро Д. Виленское св. Духовное братство в XVII и XVIII;в. // Труды Киевской духовной академии– 1898.– №;9, 11; 1899.– №;4, 6, 8, 9 // Записки НТШ.– Львів, 1900;– Т. 38.– Бібліографія,– С. 17.
 [Recenzja:] Dubiecki Maryan. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice. Wydanie nowe przejrzane і powiększone.– Warszawa, 1900.– 154 s. // Записки НТШ.–Львів, 1900.– Бібліографія– С. 17–18.
 [Recenzja:] Петрушевич А.;С.;Дополнения к сводной галицко-русской летописи с 1700 по 1772 год, изданной во Львове 1887 года// Литературный сборник, изданный Галицко-русской Матицею.– Т. 1: 1700–1771.– Львов, 1896.–С. 3–423,– Т. 2: 1772–1800.– Львов, 1897,– С. 2–431 // Записки НТШ.– Львів, 1900.– Т. 38.– Бібліографія.– С. 20–22.

1901 

 Погляд на стан людності Львівської землі // Жерела до історії України-Русі (Матеріали до історії Галичини.– Т. 2).– Львів, 1901.– Т. 5.– С. 1–52.
 Матеріали до історії Галичини.– Т. 2: Акти з р. 1649–1651 // Жерела до історії України-Русі.– Львів, 1901.– Т. 5.– 355 с.
 Маруся Богуславка в українській літературі: Історично-літературний нарис.– Львів, 1901.– 75 с.
 Огляд часописей за р. 1899. Часописи видавані поза Україною. Варшавські університетські вісті // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 39.– Наукова хроніка.– С. 60.
 Христианское чтение (Орган Санкт-Петербургской духовной академии) // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 39.– Наукова хроніка,– С. 60.
 Руководство для сельских пастырей // Записки НТШ.– Львів, 1901.–Т. 39.– Наукова хроніка.– С. 61.
 Ateneum, Biblioteka Warszawska, Przewodnik Naukowy і Literacki, Przeglad powszechny, Przeglad Polski // Записки НТШ.–Львів, 1901.– Т. 39.– Наукова хроніка.– С. 71.
 [Recenzja:] Жукович П. К вопросу о виновности экзарха Никифора, председателя Брестского православного собора, в турецком шпионстве// Христианское чтение.– 1899.– № III– С. 573–583 // Записки НТШ.– Львів, 1901.–Т. 39.– Бібліографія.– С. 11–12.
 [Recenzja:] Платонов С.;Ф.;Очерки по истории смуты в московском государстве XV–XVII;в. // Записки историческо-филологичсского факультета имп. Санкт-Петербургского университета.– СПб., 1892.– Ч. LII // Записки НТШ.–Львів, 1901.– Т. 39.– Бібліографія,– С. 12–13.
 [Recenzja:] Adam Szelągowski Układy królewicza Władyslawa і dysydentów z Gustawem Adolfem w r. 1632,– Lwow, 1898 // Записки НТШ.– Львів, 1901.–Т. 39– Бібліографія.– С. 15–16.
 [Recenzja:] Wolyniak. O Bazylianach w Humaniu// Przewodnik Naukowy і Literacki.– 1899 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 39,– Бібліографія.–С. 18–19.
 [Recenzja:] Завялов А. К истории отобрания церковных имений при императрице Екатерине II// Христианское чтение.– 1899 // Записки НТШ.– Львів,1901.– Т. 39.– Бібліографія.– С. 23–24.
 [Recenzja:] Zslatkovics Kalman. A Koriatowicsok.– Szazadok, 1900.– Т. VI.–S. 509–517 // Записки НТШ.– Львів, 1901,– Т. 40.– С. 10–11.
 [Recenzja:] Мончаловский Н. Донесение венецианца Альберто Вимина о козаках и Б. Хмельницком (1659 г.)// Киевская старина.– 1900.– Кн. I.– С. 62–75 // Записки НТШ– Львів, 1901,– Т. 40.– Бібліографія.– С. 14–15.
 [Recenzja:] Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алепским / Перевод с арабского Г. Муркоса– Вып. пятый.– Москва. 1900.– С. 5–174 //Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 40,– Бібліографія.– С. 15–16.
 [Recenzja:] Материалы по истории русской картографии/ Изд. Киевской комиссии для разбора древних актов.– К, 1899.– Вып. 1 // Записки НТШ.–Львів, 1901.– Т. 40,– Бібліографія.– С. 18–19.
 Огляд часописей за р. 1900. Часописи українсько-руські // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 41.– Наукова хроніка.– С. 1–9.
 [Recenzja:] A bronzkor emlekei Magyarhonban 3 resz. attekintö ismertetes. Irta Hampel Jozsef. As orsz. reg. es embertani tarsulat kiadvanya.– Budapest, 1896 (Памятки бронзового віку на Угорщині. III частина: загальні відомості. Накладом краевого археологічного й антропологічного товариства) // Записки НТШ.–Львів, 1901.– Т. 41,– Бібліографія.– С. 1–2
 [Recenzja:] Войниловець І.;Р.;Церква і монастир св. Юрія у Львові та відпусти і ярмарки святоюрські// Діло.– Львів, 1900.– Ч. 89–121 // Записки НТШ.– Львів, 1901,– Т. 41.– Бібліографія.– С. 6–7.
 [Recenzja:] Рудович І. Унія у львівській єпархії// Діло.– Львів. 1900.–Ч. 221, 236 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 41.– Бібліографія.– С. 7–9.
 [Recenzja:] Franciszek Rawita-Gawroński Historya ruchow hajdamackich.– Lwow, 1899.– Т. 1, 2; Historya ruchow hajdamackich.– Lwow, 1901.– Т. 1, 2 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 41.– Бібліографія.– С. 9–20.
 [Recenzja:] Смаль-Стоцький Ст. Буковинська Русь. Культурно-історичний образок.– Чернівці, 1897 // Записки НТШ.– Львів, 1901,– Т. 41.– Бібліографія.– С. 30–32.
 [Recenzja:] Кузів І. Короткий погляд на історію читальні руської духовної семінарії у Львові// Діло.– 1900.– Ч. 80–81 // Записки НТШ.– Львів. 1901.–Т. 41.– Бібліографія– С. 32–33.
 [Recenzja] Dr. Stanisław Kutrzeba Szos we Lwowie w początkach XV w.// Przewodnik Naukowy і Literacki.– 1900.– S. 401–411 // Записки НТШ.– Львів. 1901.–Т. 42.– Бібліографія С. 11–12.
 [Recenzja:] Dr. Kutrzeba St. Podwody miast polskich do r. 1564// Przewodnik Naukowy і Literacki, 1900.– S. 495–509 // Записки НТШ.– Львів. 1901.–Т. 42.– Бібліографія– С. 12–13.
 [Recenzja:] Ф. I. С. Прикарпатська Русь під володінням Австрії.– Ч. 1: 1772–1848; Ч. 2: 1850–1895.– Львів, 1895–1896 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 42,– Бібліографія– С. 31–34.
 [Recenzja:] Свистун Ф.;І.;Галицько-руське військо в 1848–1849 роках//Живе слово.– 1899.– Т. 1,– С. 30–39 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 42–Бібліографія.– С. 34–35.
 [Recenzja:] Рункевич С. Из истории русской церкви в царствование Петра Великого// Христианское чтение.– 1900.– Кн. I, II, IV–XII // Записки НТШ.–Львів, 1901.– Т. 43.– Бібліографія.– С. 11–12.
 [Recenzja:] Rawita-Gawronski Fr. Uposażenie duchowieństwa rzymskokatolickiego na kresach ukrainnych w końcu XVIII w.// Przewodnik Naukowy i Literacki.– 1900 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 43.– Бібліографія –С 12–13.
 [Recenzja:] Марков Н. Дети духовенства. Исторический очерк вопроса об их правах// Странник.– 1900– Кн. 3–5, 8–9 // Записки НТШ.– Львів, 1901.-Т. 43.– Бібліографія.– С. 15–17.
 [Recenzja:] Мончаловський О.;А.;Літературне і політичне українофільство.-Львів, 1898.– С 190 (відбитка з газ. «Галичанинъ») // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 43.– Бібліографія,– С. 26–32.
 [Recenzja:] История России. Сочинение Д.;И.;Иловайского.– Т. 4, вып. 2: Эпоха Михайла Федоровича Романова,– Москва, 1899 // Записки НТШ.– Львів, 1901,– Т. 44– Бібліографія,– С. 22–25.
 [Recenzja:] Rawita-Gawroński Fr. Studya і szkice historyczne.– Lwow; Warszawa; Poznan, 1900.– Ser. II // Записки НТШ.– Львів, 1901.– T. 44.–Бібліографія.– С. 25–29.
 [Recenzja:] Gloger Zygmunt. Geografia historyczna ziem dawnej Polski.–Krakow, 1900 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– T. 44,– Бібліографія.– С. 30.
 [Recenzja:] Цегельський Льонгин. Русь-Україна і Московщина. Історична розвідка. Коштом і заходом товариства «Просвіта».– Львів, 1901 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 44.– Бібліографія.– С. 32–38.
 [Recenzja:] Образки з історії України-Русі– Львів, 1900 // Записки НТШ.–Львів, 1901,– Т. 44,– Бібліографія.– С. 38.
 [Recenzja:] Czolowski A. Po cecorskim pogromie.– Iris, 1899 // Записки НТШ– Львів, 1901.– Т. 44.– Бібліографія.– С 38–39.
 [Recenzja:] Матвеев Павел. Москва и Малороссия в управление Ордина Нащокина Малороссийским приказом// Русский архив.– 1901 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 44.– Бібліографія.– С 39.
 [Recenzja:] Gawroński Rawita Fr. Humańszczyzna w drugiej połowie XVIII w.// Tygodnik Ilustrowany.– 1899 // Записки НТШ.– Львів, 1901.–T. 44.– С. 39.
 [Recenzja:] Др. Пачовський Михайло. Соті роковини народного письменства Русі-Украіни. Пам'яті Івана Котляревського.– Львів, 1898 // Записки НТШ.–Львів, 1901.– Т. 44.– Бібліографія.– С. 40-41.
 [Recenzja:] Борковський А. Богдан Хмельницький.– Ч. 2: Події 1648 p.–Львів, 1898; Про славного сербського ученого Бука Стефановича Караджича.–Львів, 1899 // Записки НТШ,– Львів, 1901.– Т. 44.– Бібліографія.– С. 41.
 [Recenzja:] Селянський Любомир. Цікаві розмови про держави і народи Європи.– Львів, 1899 // Записки НТШ.– Львів, 1901.– Т. 44.– Бібліографія –С. 41–42

1902 

 Київська козаччина 1855 p.– Львів, 1902// Літературно-наукова бібліотека.– Ч. 29.– 20 с.
 [Recenzja:] Трипольский. Исторические сведения о г. Житомире// Волынский историко-археологический сборник.– 1900.– Вып. 2 // Записки НТШ.- Львів. 1902.– Т. 45,– Бібліографія.– С. 7–8.
 [Recenzja:] Фотынский О. Обыкновенные люди старой Волыни// Волынский историхо-археологический сборник.– 1900.– Вып. 2 // Записки НТШ.– Львів,1902.– Т. 45.– Бібліографія,– С. 8–9.
 [Recenzja:] Obrazy і studya historyczne, skreślone przez Maryana Dubleckiego.– Warszawa, 1899.– Ser. II // Записки НТШ,– Львів. 1902.– T. 45.–Бібліографія,– С. 19–21.
 [Recenzja:] Записки протоиерея Петра Гавриловича Лебединцева о «козаччине» 1855 года// Киевская старина.– 1900.– Кн. 7–8 // Записки НТШ.–Львів. 1902,– Т. 45,– Бібліографія,– С. 27–35.
 Ateneum, Biblioteka Warszawska, Przewodnik Naukowy і Literacki, Przeglad Polski, Przeglad Powszechny // Записки НТШ.– Львів, 1902,– T. 46.– Наукова хроніка.– С. 11–13.
 [Recenzja:] Петров H.И. Историческо-археологический очерк г. Брянска, Орловецкой губернии и его отношение к Киеву// Труды Киевской духовной академии.– 1901.– Кн X // Записки НТШ.– Львів. 1902.– Т. 46.– Бібліографія.– С. 13–14.
 [Recenzja:] Голубев. Киевская академия в конце XVII и начале XVIII;в.// Труды Киевской духовной академии,– 1901,– Кн. XI,– С. 306–406 // Записки НТШ.– Львів. 1902.– Т. 46.– Бібліографія.– С. 23–24,
 [Recenzja:] А.;А.;Еще страничка из прошлого г. Переяслава// Киевская старина.– 1901.– Кн. IX.– С. 277–303 // Записки НТШ.– Львів, 1902;– Т. 46.– Бібліографія.– С. 25.
 [Recenzja:] Записки имп. Одесского общества истории и древностей.;– Одесса. 1901– Т. 23 // Записки НТШ.– Львів. 1902.– Т. 46,– Бібліографія.–С. 43.
 Огляд часописей за р. 1901. Часописи українсько-руські. Літературно-науковий вістник // Записки НТШ.– Львів, 1902.– Т. 47.– Наукова хроніка,–С. 1–7.
 Молода Україна, Учитель, Богословський вістник // Записки НТШ.–Львів, 1902.– Т. 47.– Наукова хроніка.– С. 14–15.
 [Recenzja:] Rawita Gawroński Fr. Wycieczki historyczno-archeologiczne po Ukrainie// Przewodnik Naukowy і Literacki.– 1901 // Записки НТШ– Львів, 1902.– T. 47.– Бібліографія,– С 3-4.
 [Recenzja:] Житецкий И. Евреи в Южной России. Историческая справка//Киевская старина.– 1901.– Ки. 1,– С 57–80; Евреи в Южной России. Историко-этнографические заметки– Там само– Кн. 7–8// Записки НТШ,– Львів, 1902.– Т. 47.– Бібліографія,– С. 6–7.
 [Recenzja:] Жукович. Последняя борьба духовенства митрополичьей епархии с Потием и унией (1609–1611 г.)// Христианское чтение.– 1901.– Кн. III // Записки НТШ.– Львів, 1902.– Т. 47.– Бібліографія.– С. 17–18.
 [Recenzja:] Kubala Ludwik. Zajecie Kijowa przez Moskwe w r. 1654 i zatarg prawosławnej cerkwi ruskiej z patryarchatem moskiewskim// Rocznik Akademii Umiejetnosci w Krakowie.– 1900/1901.– S. 112–138 // Записки НТШ.– Львів, 1902.– T. 47.– Бібліографія.– С. 18–20.
 [Recenzja:] О.;Л.;Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине XVII;ст.// Киевская старина.– 1901.– Кн. 1–3, 5, 7–12 // Записки НТШ.–Львів. 1902.– Т. 47– Бібліографія.– С. 20–22.
 [Recenzja:] Волынский историко-археологический сборник.– Житомир, 1900.– Вып. 2,– С. 114–287 // Записки НТШ,– Львів, 1902.– Т. 47,– Бібліографія.– С 39–40.
 Огляд часописей за р. 1901. Часописи видавані на Україні. Університетські вісті; Записки імп. Харківського університету // Записки НТШ.– Львів, 1902.–Т. 48.– Наукова хроніка.– С. 9–10.
 Труды Киевской духовной академии, 1901 // Записки НТШ.– Львів, 1902– Т. 48.– Наукова хроніка.– С. 10.
 [Recenzja:] Ольховский Г. Важный момент з истории Холмской Руси. Холмский кафедральный Рождсство-Богородицкий собор от начала его существования до введения унии на соборе в Бресте (1001–1596)// Странник.– 1901.–T. VIII.– С. 210–230 // Записки НТШ.– Львів, 1902.– Т. 48.– Бібліографія.–С. 7.
 [Recenzja:] Руднев М. Церковное судопроизводство по делам расторжения брака по причине супружеской неверности// Христианское чтение.– 1901.–Кн. IX.– С. 405–427; Кн. X.– С. 510–529; Кн. XI.– С. 658–675 // Записки НТШ.– Львів, 1902.– Т. 48,– Бібліографія.– С. 7–8.
 [Recenzja:] Szymonowicz Szymon (Simon Simonides). Jego zywot і dziela, napisal Dr. Korneli Heck// Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział filologiczny.–1901,– T. XXXIII.– S. 188–345 // Записки НТШ– Львів, 1902.– T. 48.–Бібліографія.– С. 10–11.
 [Recenzja:] Zaleski Stanisław. Jezuici w Polsce.– T. II: Praca nad spotegowaniem ducha wiary і poboznosci 1608–1648.– Lwow, 1901 // Записки НТШ.– Львів, 1902.– T. 48,– Бібліографія.– С. 11–18.
 [Recenzja:] Оглоблин Н. Красноярский бунт 1695–1698 г. К истории народных движений XVII;в.// Журнал министерства народного просвещения.–1901,– С. 26–39 // Записки НТШ,– Львів, 1902.– Т. 48.– Бібліографія–С. 18–19.
 [Recenzja:] Барсов Р. О духовной цензуре в России// Христианское чтение.– 1901 // Записки НТШ.– Львів, 1902– Т. 48.– Бібліографія.–С. 20–23.
 [Recenzja:] Папков А. Церковно-общественные вопросы в эпоху царя Освободителя (1855–1870).– СПб., 1902–184 с. // Записки НТШ.– Львів, 1902.–Т. 48– Бібліографія– С. 32–36.
 Огляд часописей Ateneum, Biblioteka Warszawska, Przewodnik Naukowy і Literacki // Записки НТШ.– Львів, 1902.– Т. 50.– Наукова хроніха.–С. 11–12.
 [Recenzja:] Кокорудз Іл. Ягайлонський університет, його заснування, розвиток і значення.– Львів, 1900 // Записки НТІІІ– Львів, 1902.– Т. 50.– Бібліографія.– С. 14–15.
 Огляд часописей Srazadok, Tortenelmi Tar, Etnographia // Записки НТШ.– Львів, 1902.– Т. 50– Бібліографія– С. 17–18.
 [Recenzja:] Рудович Іоанн. Коротка історія галицько-львівської єпархії на основі грецьких джерел та інших новійших підручників.– Жовква, 1902.– С. 58 // Записки НТШ.– Львів, 1902,– Т. 50.– Бібліографія– С. 25.
 [Recenzja:] Козаччина.– Чернівці, 1902 // Записки НТШ.– Львів, 1902–Т. 50.– Бібліографія– С. 26.
 [Recenzja:] Самостійна Україна, промова// Видання Р. У. П.– Ч. 1.–Львів, 1900 // Записки НТШ.– Львів, 1902– Т. 50.– Бібліографія.– С. 26.

1903 

 Угорські русини в світлі мадярської урядової статистики // Записки НТШ.– Львів, 1903.– Т. 56.– С. 1–46.
 [Recenzja:] Zrodla dziejowe.– T. XVIII– Cz. I: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym; T. VII.– Cz. I: Ziemie Ruskie. Rus Czerwona opisana przez A. Jablonowskiego.– Warszawa, 1902 // Записки НТШ.– Львів, 1903,– T. 51.– Бібліографія.– С. 29–33.
 [Recenzja:] Zaleski Stanislaw. Jezuici w Polsce.– T. III: Prace misyjne nad ludem 1648–1773.– Lwow, 1902.– Cz. 1–2 // Записки НТШ.– Львів, 1903.–T. 51.– Бібліографія.– С. 34–35.
 [Recenzja:] Білгородський А. Київський митрополит Ієросій Малицький (1796–1799).– К, 1901 // Записки НТШ,– Львів, 1903– Т. 51– Бібліографія,–С. 43–46.
 [Recenzja:] Westberg Friedrich Ibrahims-ibn-Ja'kübs. Reisebericht über die Slavenlande aus dem Jahre// Записки имп. Академии наук за г. 1898.– Т. III // Записки НТШ.– Львів, 1903.– Т. 52.– Бібліографія.– С. 5–10.
 [Recenzja:] Кузьмин А. Запорожская сечь, исторический и бытовой очерк.–Москва, 1902 // Записки НТШ.- Львів, 1903.– Т. 52.– Бібліографія.– С. 18–19.
 [Recenzja:] Эварницкий Д.;И.;Как побеждали запорожцы мусульман.–СПб., 1902 // Записки НТШ.– Львів, 1903.– Т. 52.– Бібліографія.– С. 19.
 [Recenzja:] Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов.– Ч. 3-я, т. V: Акты о мнимом крестьянском восстании в Юго-Западном крае в 1789 году.– К., 1902 // Записки НТШ.– Львів, 1903.–Т. 52.– Бібліографія.– С. 19–21.
 [Recenzja:] Теодорович Н.;И.;Волынская духовная семинария.– Почаев, 1901 // Записки НТШ.– Львів, 1903.– Т. 52.– Бібліографія.– С. 21–24.
 Огляд часописей за р. 1902. Часописи українсько-руські. Літературно-науковий вістник // Записки НТШ– Львів, 1903.– Т. 53.– Наукова хроніка.–С. 1–11.
 [Recenzja:] Описание Черного моря и Татарии. Составил доминиканец Эмиддио Дортелли д'Асколи, префект Каффы, Татарии и проч. 1634 г.// Записки Одесского общества истории и древностей.– 1902.– Т. XXIV.– С. 89–180 // Записки НТШ.– Львів, 1903.– Т. 53.– Бібліографія.– С. 25–29.
 [Recenzja:] Грановский А. Полтавская епархия в ее прошлом (до открытия епархии в 1803 г.) и настоящем.– Полтава. 1901.– Вып. I // Записки НТШ.–Львів, 1903.– Т. 53.– Бібліографія– С. 32–34.
 [Recenzja:] свящ. Лотоцький Ігнатій. Віннице-Браїлівський жіночий монастир і його святині.– Немирів, 1900.– 62 с. // Записки НТШ.– Львів. 1903.–Т. 53.– Бібліографія.– С 36–37.
 [Recenzja:] Харкевич Едвард. Хроніка львівської академічної гімназії.–Львів, 1901 // Записки НТШ,– Львів, 1903.– Т. 53.– Бібліографія.– С. 37.
 [Recenzja:] Отчет о сорок первом присуждении наград графа Уварова // Записки имп. Академии наук по ист.-фил. отд.– 1901.– Т. V,– № I // Записки НТШ.– Львів, 1903.– Т. 54.– Бібліографія– С. 62–63.
 [Recenzja:] Белокуров С.;А. Юрий Крижанич в России // Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете.– 1903.–Кн. 2– С. 1–210; Кн. 3.– С. 1–306 // Записки НТШ.– Львів, 1903.– Т. 55.–Бібліографія.– С. 12–16.
 [Recenzja:] Отчет о сорок втором присуждении наград графа Уварова//Записки имп. Академии наук по ист.-фил. отд.– 1902.– Т. VI,– № II // Записки НТШ.– Львів, 1903.– Т. 55.– Бібліографія.– С. 44–47.
 [Recenzja:] Записки имп. Одесского общества истории и древностей.– Одесса, 1902.– Т. XXIV // Записки НТШ– Львів, 1903.– Т. 55.– Бібліографія.– С. 47–49.
 Угорські часописи Szazadok, Tortenelmi Tar, Ethnographia // Записки НТШ.– Львів, 1903– Т. 56.– Наукова хроніка.– С. 41–43.
 [Recenzja:] Розвідки в справозданнях руських гімназій: Мандибур Тадей. Олімпія.– 20 с.// Справоздання дирекції ц. к. акад. гімназії у Львові за р. шк. 1896/7; Кокорудз Ілля. Взаємини між староруськими законодатними пам'ятниками.– Ч. II.– 47 с.– Там само.– 1898/9; Чичкевич А. Римський Сенат// Справоздання дирекції ц. к. II гімназії в Перемишлі за р. шк. 1896/7; Франчук І. Жіночі типи в повістях Квітки-Основ'яненка.– 32 с.– Там само.– 1897/8; Глібовицький К. Інтеграли рівнянь ріжничкових першого ряду в точках особливих, п-кратних.– 30 с.– Там само.– 1898/9; Чеховський Дмитро. Домашні боги в Помпеях.– 24 с.– Там само.– 1899/1900; Щурат В. Вибрані оди Горація.– 33 с. Там само.– 1900/1901; Макарушка О. Олександр Потебня і його наукова діяльність// Звіт дирекції ц. к. гімназії в Коломиї за шк. р. 1900/1901.– 37 с. // Записки НТШ.– Львів, 1903.– Т. 56– Бібліографія.– С. 30–34.

1904 

 Огляд часописей за р. 1903. Часописи українсько-руські. Літературно-науковий вістник // Записки НТШ.– Львів, 1904.– Т. 58.– Наукова хроніка.–С. 1–8.
 [Recenzja:] Pazdro Zbigniew. Organizacya і praktyka zydowskich sadow podwojewodzinskich w okresie 1740–1772 na podstawie lwowskich materyalow archiwalnych.– Lwow, 1903 // Записки НТШ.– Львів, 1904.– Т. 59– Бібліографія.– С. 21–24.
 [Recenzja:] Жукович П. Московская смута начала XV;в. и ее отражение в Литовско-Польском государстве// Христианское чтение.– 1902 // Записки НТШ.– Львів, 1904,– Т. 60,– Бібліографія– С. 17–18.
 [Recenzja:] Zrodla do dziejow drugiego і trzeciego rozbioru Polski/ Wydal Bronislaw Dembinski.– Lwow, 1902.– Т. I // Записки НТШ– Львів. 1904,– Т. 60.– Бібліографія.– С. 20–23.
 [Recenzja:] Boratynski Ludwik. Stefan Batory і plan ligi przeciw Turkow (1576–1584)// Rozprawy Akademii Umiejetnosci wydz. hist.-filoz.– Krakow, 1903.– Cz. II.– Т. XIX– S. 197–347 // Записки НТШ.– Львів, 1904.– Т. 61.–С. 19–21.
 [Recenzja:] Войтков А. Іов Базилевич, єпископ переяславський і участь його в церковно-політичному житті Польської України (1771–1776).– К., 1903 // Записки НТШ.– Львів, 1904.– Т. 61.– Бібліографія.– С. 21–25.
 [Recenzja:] Др. Пачовський Михайло. Похоронний обряд на Русі// Звіт дирекції ц. к. гімназії за р. 1901/2 // Записки НТШ,– Львів, 1904;– Т. 61.–Бібліографія.– С. 30–33.
 Szazadok // Записки НТШ.– Львів, 1904– Т. 62.– Наукова хроніка,-С. 58–59.
 [Recenzja:] Розвідки у справозданнях руських гімназій в Галичині за 1901/2 і 1902/3: Рудницький Ст. Про зв'язок періодичної діяльності сонця з температурою земної атмосфери.– 38 с.// Звіт дирекції ц. к. академ. гімназії у Львові за р. шк. 1901/2; Пачовський М. Народній похоронний обряд на Русі.– 32 с.– Там само.– 1902/3; Яричевський С. Франц. Прешерон, найбільший словінський поет (його життя і твори).– 32 с.// Звіт дирекції ц. к. II гімназії в Перемишлі за р. шк. 1901/2; Клищикевич В. Платонова оборона Сократа.– 32 с.– Там само.– 1902/3; Рибачек М. Логічна будова математичних доказів.– 32 с.// Звіт дирекції ц. к. II гімназії в Коломиї за р. шк. 1901/2; Раковський І. Astacus Dybowskij.– 40 с.– Там само.– 1902/3. // Записки НТШ.– Львів, 1904.–Т. 62,– Бібліографія.– С. 32–33.

1905 

 Причинки до пізнання етнографічної території Угорської Русі, тепер і давнійше // Записки НТШ.– Львів, 1905.– Т. 67;– С. 1–18.
 Шкільництво на Угорщині й Русини // Записки НТШ.– Львів, 1905.–Т. 67.– Наукова хроніка.– С. 7–13.
 Poglad na rozwoj gimnazyum brzezanskiego (1789–1905).– Cz. I.– Nakl. autora.– Brzezany, 1905.
 [Recenzja:] Ubul Kallay Mikor koronaztak meg Kalmant, Halics felkent kiralyat, a papatol kuldott koronaval.– Szazadok, 1903 // Записки НТШ.– Львів, 1905,– T. 63.– Бібліографія.– С. 12.
 [Recenzja:] Tivadar Lehoczky. A beregmegyei gorogszertartasu katholikus lelkészségek torténete a XIX szazad végeig.– Munkac, 1904 // Записки НТШ.–Львів, 1905.– T. 63,– Бібліографія.– C. 26–27.
 [Recenzja:] Maramorosi diplomak a XIV éz XV szazadbol, edybegyujté és jedyzetekkel kisérve kiadta apsai Mihalyj Janos, jogtudor megyei tiszti fougyész.–M.– Sihot, 1900 // Записки НТШ.– Львів, 1905.– T. 64.– Бібліографія.– C. 26–27.
 [Recenzja:] Varady Gabon. Maramorosi Emlekkonyv.– M.– Sihot, 1901 // Записки НТШ.– Львів, 1905.– T. 64– Бібліографія.– C. 48.
 [Recenzja:] Por Antal Magyar-ruthen erintkezesek a XIV-ik Szazadban.– Szazadok, 1904 // Записки НТШ.– Львів, 1905.– T. 65,– Бібліографія.– C. 11–12.
 Огляд часописей за p. 1904. Часописи українсько-руські. Літературно-науковий вістник // Записки НТШ.– Львів, 1905.– Т. 66.– Наукова хроніка.–С. 1–9.

1906 

 Володимир Антонович. Його діяльність на полі історичної науки (3 нагоди ювілею) // Літературно-науковий вістник.– Львів, 1906.– Т. І–III.– С. 38–56, 261–280, 458–485. (Окрема відбитка: Львів, 1906.– 67 с.)
 Словацький висланник на Україні (1708–1709;р.) // Науковий збірник, присвячений проф. М. Грушевському учениками і прихильниками з нагоди його десятилітньої наукової праці в Галичині 1894–1904.— Львів, 1906.— С. 301–345. (Окрема відбитка: Львів, 1906.– 45 с.)
 Stulecie gimnazjum brzezanskiego.– 1906. Книга подана за: Крип'якевич І. Некролог // Записки НТШ.– Львів, 1931.– Т. 151– С. 224–230.
 Етнографічна карта Угорської Русі. Уклад С. Томашівського. Видання Імператорської академії наук.- СПб., 1906.– Мірило 1:300.000.
 [Recenzja:] Левицкий Ор. Сговор малолетних, страница из истории брачного права на Украине XVI;в.// Киевская старина.– 1906.– Кн. I // Записки НТШ.–Львів. 1906.– Т. 69.– Бібліографія– С. 194.
 [Recenzja:] Łoziński Władysław. Prawem і lewem, obyczaje na Czerwonej Rusi za panowania Zygmunta III.– Львів, 1903; Prawem і lewem, obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej potowle XVII w.// Wydanie drugie, przejrzane i znacznie pomnozone.– T. I: Czasy і ludzie;– T. II: Wojny prywatne.– Lwow, 1904 // Записки НТШ,– Львів, 1906,– T. 70,– Бібліографія.– С. 205–209.
 [Recenzja:] Дві облоги Львова. Переяславська угода. За Миколою Костомаровим.– Львів, 1905 // Записки НТШ,– Львів, 1906.– T. 71.– Бібліографія –С. 204.
 [Recenzja:] Jaworski Franclszek. Obrona Lwowa, 1655.– Lwow, 1905 // Записки НТШ.– Львів, 1906.– T. 71.– Бібліографія– С. 204–205.
 Szazadok. Torténelmi Tar // Записки НТШ.– Львів, 1906.– T. 74.– Наукова хроніха.– С. 194–195.
 [Recenzja:] Кревецький Іван. Цуцилівська тривога в р. 1848. Причинки до історії останніх днів панщини в Галичині.– Львів, 1906; Аграрні страйки і бойкоти у Східній Галичині в 1848–49 р. До історії боротьби за суспільно-економічне визволення укр. мас у Східній Галичині // Записки НТШ.– Львів, 1906.-Т. 74.– Бібліографія,– С. 222–225.
 [Recenzja:] проф. Флоринский Т.;Д.; Славянофильство Т.;Г.;Шевченка (Оттиск из университетских известий за 1906 г.).– К, 1906, 28 с. // Записки НТШ,– Львів, 1906.– Т. 74.– Бібліографія.– С. 225.

1907 

 Замітка до пісні про Штефана воєводу // Записки НТШ.– Львів, 1907.–Т. 80.– Miscellanea.– С. 128–135.
 [Recenzja:] Каманин И. Эпизоды и деятели эпохи Богдана Хмельницкого.–К, 1905,– С. 20 // Записки НТШ.– Львів, 1907.– Т. 75.– Бібліографія,–С. 195–196.
 [Recenzja:] Каманин И. К подробностям о начале войны Богдана Хмельницкого// Университетские известия.– 1905 // Записки НТШ.– Львів, 1907.–Т. 75– Бібліографія.– С. 196.
 [Recenzja:] Rawita Gawroński Fr. Bohdan Chmielnicki do elekcyi Jana Kazimierza.– Lwów, 1906 // Записки НТШ.– Львів, 1907.– Т. 75.– Бібліографія.–С. 196–199.
 [Recenzja:] Др. Кордуба Мирон. Ілюстрована історія Буковини.– Чернівці, 1906 // Записки НТШ.– Львів, 1907– Т. 76.– Бібліографія.– С. 213.
 [Recenzja:] Сумцов Н. Ф. О литературных правах южно-русских писателей XVIII;в.// Известия отделения русского языка и словесности имп. Академии наук,– 1906 // Записки НТШ.– Львів, 1907.– Т. 76– Бібліографія,– С. 214.
 [Recenzja:] Грушевський А. С. М.;А.;Максимович (1804–1873) // Записки НТШ.– Львів, 1907,– Т. 76.– Бібліографія,– С. 216.
 Известия отделения русского языка и словесности икп. Академии наук // Записки НТШ.– Львів, 1907,– Т. 80,– Наукова хроніка.– С. 177.
 Przewodnik Naukowy i Literacki // Записки НТШ.– Львів, 1907 –Т. 80.– Наукова хроніка.– С. 181–187.
 Századok, Történelmi Tár // Записки НТШ,– Львів, 1907.– Т. 80.–Наукова хроніка.– С. 193.
 [Recenzja:] Prof. Milkowicz Vladimir. Osteuropa. Weltgeschichte herausgegeben von Hans F. Helmolt.– Bd. V.– Leipzig und Wien, 1905.– S. 415–596 // Записки НТШ.– Львів, 1907.– Т. 80,– Бібліографія.– С. 195–201.
 [Recenzja:] Dr. Kutrzeba Stanisław. Historya ustroju Polski w zarysie.–Львів, 1905; Balzer Oswald. Z powodu nowego zarysu historii ustroju Polski//Kwartalnik Historyczny.– 1906,– S 1–57, 398–441; Kutrzeba Stanisław. Kilka kwestyj z historyi ustroju Polski// Kwartalnik Historyczny.– 1906.– S. 589–626; Balzer Oswald. O kilku kwestyach spornych z historyi ustroju Polski// Kwartalnik Historyczny.– 1907.– S. 1–58; Państwo polskie w pierwszem siedmdziesśęcioleciu XIV i XVI w.// Kwartalnik Historyczny.– 1907,– S 193–291 // Записки НТШ.–Львів, 1907.– Т. 80.– Бібліографія,– С 212–217.
 [Recenzja:] Szelągowski Adam. Wzrost państwa polskiego w XV i XVI w. Polska na przełomie wieków średnich i nowych.– Lwów, 1904 // Записки НТШ.–Львів, 1907.– Т. 80,– Бібліографія,– С. 217–218.
 [Recenzja:] Митрофанов П. Политическая деятельность Иосифа II, его сторонники и его враги (1780–1790).– СПб., 1907 // Записки НТШ.– Львів, 1907.– Т. 80.– Бібліографія– С. 224–226.

1908 

 Причинки до історії Мазепинщини // Записки НТШ.– Львів, 1908.–Т. 81.– Miscellanea.– С. 151–154.
 Студії Петрова А. до історії Угорської Русі // Записки НТШ.– Львів, 1908.– Т. 81.– Наукова хроніка.– С. 172–179.
 [Recenzja:] Hampel Joseph. Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn.–Braunschweig, 1905.– Bd. I–III // Записки НТШ.– Львів, 1908.– Т. 81 –Бібліографія,– С. 180–181.
 [Recenzja:] Dr. Lewinson Artur. Die Nuntiaturberichte des Petrus Vidoni über den ersten nordischen Krieg aus den Jahren 1655–1658.– Wien, 1906 //Записки НТШ.– Львів, 1908– Т. 81.– Бібліографія.– С. 190.
 [Recenzja:] Hans Ucbersberger. Österreich und Russland seit dem Ende des 15 Jahr. I B. 1488–1605.– Wien; Leipzig, 1906 // Записки НТШ.– Львів. 1908.–Бібліографія.– С. 221.
 [Recenzja:] Sztripsky Hiador. Kossuth Lajos a rutén népköltészetben (Л. Кошут в руській народній поезії. Відбитка з часопису «Ethnographie»). Budapest, 1907.– S. 31 // Записки НТШ– Львів, 1908– Т. 82– Бібліографія –С. 228.
 [Recenzja:] Paul Haake. Polen am Ausgang des XVII Jhr. Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, 1905; Die Wahl Augusts des Starken zum König von Polen.– Historische Vierteljahresschrlit, 1906 // Записки НТШ.– Львів, 1908,–Т. 83.– Бібліографія.– С. 222–223.
 [Recenzja:] Svensk historisk bibliografie 1875–1900 af Kristian Setterwall.–Stockholm, [1907] 439 + 8 s. // Записки НТШ.– Львів, 1908.– Т. 83– Бібліографія.– G 236.
 [Recenzja:] Grabowski Tadeusz. Literatura aryańska w Polsce 1560–1660.–Kraków, 1908 // Записки НТШ– Львів, 1908– Т. 84,– Бібліографія.– С. 213.
 [Recenzja:] Urbański Tadeusz. Rok 1683 na Podolu, Ukrainie i w Mołdawii.– Lwów, 1907 // Записки НТШ– Львів, 1908.– Т. 84.– Бібліографія.–С. 220–221.
 [Recenzja:] Bericht über den Zur des Gross-Bitschafters Ibrahim Pascha nach Wien і j. 1719, im Originalteöte herausgegeben, übersetzt u. erlaütert von Dr. Friedrich von Kraelitz-Greifenhorst// Sitzungsberichte der kais. Academie der Wissenschaften in Wien, philos hist. Klasse, Bd. 158, 3 Abh.– Wien. 1908– 64 s. // Записки НТШ.– Львів, 1908.– Т. 84– Бібліографія.– С. 224–225.
 [Recenzja:] Біленький. Старша руська писемність в Угорщині,– Унгвар, 1907 // Записки НТШ.– Львів, 1908.– Т. 84.– Бібліографія.– С. 226–227.
 До Історії панславізму // Записки НТШ,– Львів, 1908-– Т. 85.– Miscellanea.– С. 134–135.
 Századok, Történelmi Tár.– Ethnographie // Записки НТШ.– Львів, 1908.– Т. 86,– Наукова хроніка.– С. 210–211.
 [Recenzja:] Петров А. Первый печатный памятник угро-русского наречия.;– СПб. 1908 // Записки НТШ.– Львів, 1908,– Т. 86.– Бібліографія.– С. 240–241.

1909 

 Угорщина і Польща на початку XVIII;в. // Записки НТШ.– Львів, 1908.;– Т. 83.– С. 89–133; Т. 84.– С. 33–87; Т. 85.– С. 43–80; Т. 86.– С. 31–58.
 Із записок Каролинців про 1708/9 р. // Записки НТШ.– Львів, 1909.–Т. 92.– С. 66–92.
 Листи Петра Великого до А.;М.;Сінявського // Записки НТШ.– Львів, 1909.– Т. 92.– С. 194–238.
 З донесень австрійського посла Плейера в Москві 1708–1709 // Записки НТШ,– Львів, 1909.– Т. 92.– Miscellanea;– С. 242–244.
 Мазепа й австрійська політика // Записки НТШ.– Львів, 1909.– Т. 92.–Miscellanea.– С 244–245.
 Стан парохіальних шкіл в Кізлівськім деканаті львівської Єпархії в 1819–1827;рр. // Матеріали до історії галицько-руського шкільництва XVIII–XIX;в.– Львів, 1909, s. 102–110.
 Стан парохіальних шкіл в Бережанськім деканаті 1843–1849;р. // Матеріали до історії галицько-руського шкільництва XVIII–XIX;в.– Львів, 1909, s. 151–174.
 [Ред:] Матеріали до історії галицько-руського шкільництва XVIII–XIX;в. Збірки І. Свєнціцького, С. Томашівського, І. Кревецького / За ред С. Томашівського.– Львів, 1909.– 200 с.
 Просвітні видавництва // Перший український просвітно-економічний конгрес.– Львів, 1909.– С. 96–110.
 Полтавська битва (1709;р.) / Притча про двох сусідів, що мали одне ім'я.– Львів: Просвіта, 1909.– 16 с
 [Recenzja:] Zachorowski Stanisław. Węgierskie і polskie osadnictwo Spiżu do połowy XIV w.// Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział hist.-filoz.– Kraków, 1909.– Ser. II– Т. XXVII.– S. 191–283 // Записки НТШ.– Львів, 1909.–Т. 88.– Бібліографія.– С. 206–210.
 [Recenzja:] Handlingar angäende konung August den starkes utrikespolitlk före hans afsättning ar 1704, utglfna af Kungl. samfundet för utgifvande af handskrliter rörande Skandinaviens historia, genom Carl Hallendorff// Historiska Handlingar, del. 19.– N II.– Stokholm, 1908 // Записки НТШ.– Львів, 1909.–Т. 89.– Бібліографія.– С. 192–204.
 [Recenzja:] Петров А. Пределы угро-русской речи в 1773 г. по официальным данным.– СПб., 1909 // Записки НТШ.– Львів, 1909.– Т. 89.– Бібліографія.–С. 206–209.
 [Recenzja:] A Brückner. Eintritt der Slaven in die Weltgeschichte// Ullsteins Weltgeschichte herausgegeben von. Prot Dr. v. Pflugk-Hartung. Geschichte des Mittelalters.– Berlin, 1909,– S. 559–639 // Записки НТШ.– Львів, 1909.–Т. 90.– Бібліографія.– С. 216–217.
 [Recenzja:] Riter Carl von Sax. Geschichte des Machtverfalls der Türkei bis Ende des 19 Jahrhunderts und die Phasen der «orientalischen frage» bis auf die Gegenwart.– Wien, 1908 // Записки НТШ.– Львів, 1909.– Т. 90.– Бібліографія.– С. 227.
 Угорські історичні часописи Századok, Történelmi Tár, Ethnograíia // Записки НТШ.– Львів. 1909.– Т. 91.– Наукова хроніка.– С 199–202.
 [Recenzja:] Kubala Ludwik. Oblężenie Lwowa z r. 1655.– Lamus, 1909 // Записки НТШ.– Львів, 1909.– Т. 91.– Бібліографія– С. 215.
 [Recenzja:] Charmatz R. Österreichs innere Geschichte von 1848 bis 1907.–Leipzig, 1909 // Записки НТШ.– Львів, 1909.– Т. 91.– Бібліографія.– С. 215–216.

1910 

 Етнографічна карта Угорської Русі // Статьи по славяноведению.– СПб., 1910.– Вып. III.– С. 178–269.
 [Recenzja:] Jensen Alfred. Mazepa– Lund, 1909 // Записки НТШ.– Львів, 1910.– Т. 93.– Бібліографія.– С. 181–184.
 [Recenzja:] Still Arthur. Carl XII.– Lund, 1908 // Записки НТШ.– Львів, 1910.– Т. 93– Бібліографія.– С. 185.
 [Recenzja:] Arnira Alessandro. Storia de soggiorno di Carlo XII in Turchia, scritta dal suo primo interprete e publicata da N. Jorga, professore all universita di Bucarest.– Bucuresti, 1905.– P. 98 // Записки НТШ.– Львів, 1910.– Т. 93.–Бібліографія.– С. 185–186.

1911 

 Наша політика і проф. Грушевський.– Львів, 1911.
 [Recenzja:] Por Antal Opuli Laszlo herzeg, Magyarorszag nadorispanja.–Századok, 1090 // Записки НТШ.– Львів, 1911.– Т. 101– Бібліографія.– С. 178.
 [Recenzja:] Divéky Adorján Magyar vonatkozású jengyei müvek.– Századok,1909 // Записки НТШ,– Львів, 1911,– Т. 101,– Бібліографія– С. 178.
 Іван Созанський, посмертна згадка // Записки НТШ.– Львів, 1911.–Т. 102,– Miscellanea.– С. 162–164.
 [Recenzja:] Oklevelek Máramoros vármegye történetéehez, közli Petrovay György.– Történelmi Tár, 1909 // Записки НТШ,– Львів, 1911,– Т. 102,– Бібліографія.– С. 195–196.
 [Recenzja:] Finkel Ludwik. Elekcya Zygmunta I. Sprawy dynastyi Jagiellońskiej i unii polsko-litewskiej.– Kraków, 1910 // Записки НТШ.– Львів, 1911.– Т. 102.– Бібліографія.– С. 196–198.
 [Recenzja:] Kipa Emil. Fryderyk Gents a Polska 1794–1831.– Kraków; Warszawa, 1911 // Записки НТШ.– Львів, 1911.– Т. 103– Бібліографія,–С. 222–223.
 Adotok II Rákóczi F. es kora történetéhez.– Századok. [Подано за: Крип'якевич I. Некролог // Записки НТШ,– Львів, 1931– Т. 151.– С. 224–230.]
 Südrussland (Ukraine) 1901–1910 Jahresberichte der Geschichtswissenschaft.– Т. XXXV, 1912. [Подано за: Крип'якевич I. Некролог // Записки НТШ.–Львів, 1931.– Т. 151.– С. 224–230.]

1913 

 Між Пилявцями і Замостям // Жерела до історії України-Русі (Матеріали до історії Галичини.— Т. III).— Львів, 1913.— Т. 6.— С. 1—144.
 Матеріали до історії Галичини.— Т. 3: Літописні пам'ятки з р. 1648–1657 // Жерела до історії України-Руси.— Львів, 1913.— Т. 6.— 244 с.

1914 

 Перший похід Богдана Хмельницького в Галичину (Два місяці української політики 1648;р.).– Львів, 1914.– Накладом автора.– 151 с.
 Наше старе і нове москвофільство. [Книга подана за переліком книг, виданих видавництвом «Вчора і нині», у кн.: Перший похід Б. Хмельницького в Галичину.– Львів, 1914.– 151 с.]
 Один момент під Зборовом 1649;р. Критичний нарис // Записки НТШ,;– Львів, 1914.– Т. 117–118.– С. 115–125.

1915 

 Галичина. Політично-історичний нарис з приводу світової війни. Друге вид.– Львів, 1915. Політична бібліотека.– 32 с.
 Die weltpolitische Bedeutung Galiziens. München: F. Bruckmann. A-G., 1915, s. 46. I Karte (Weltkultur und Weltpolitik Oesterreichische Folge). [Книга подана за бібліографічним покажчиком: Pelenskyj Е. Selected Bibliography on Ukraine in Western-European Languages.– Munich, 1948.]
 Війна й Україна // Вістник Союза визволення України.– Відень, 1915.–№;29–30.– С. 2–3; №;47–48.– С. 1–2; №;51–52.– С. 1–2; №;53–54.– С. 1–2; №;59–60.– С. 1–2.

1916 

 Угорщина й Україна // Вістник СВУ.– Відень, 1916– №;55.– С. 588–589.
 Церковно-політичний бік українського питання // Вістник СВУ.– Відень, 1916.– №;17–18.– С. 129–130; №;19–20.– С. 145–146; №;31–32.– С. 249–252.
 Церковний бік української справи.— Відень, 1916.— Накладом Союза Визволення України.— 19 с.
 Угорская Русь // Украинский народ в его прошлом и настоящем.– СПб., 1916.– Т. 2.
 Die wissenschaftlichen Voraussetzungen der mitteleuropäischen Idee.–Wien, 1916. [Книга подана за: Крип'якевич I. Некролог // Записки НТШ.– Львів, 1931.– Т. 151.– С. 224–230.]
 Polen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Verlag des Bundes zur Befreiung der Ukraina.– Berlin, 1916.– I Karte.– 36 s. [Книга подана за: Крип'якевич І. Некролог // Записки НТШ.– Львів, 1931.–Т. 151.– С. 224–230.]

1919 

 Українська історія. Нарис І: Старинні і середні віки.— Львів: Видавництво «Вчора і нині», 1919.— 150 с.
 Ватиканські матеріали до історії України.– Т. 1: Донесення римських нунціїв про Україну 1648–1657;р. // Жерела до історії України-Русі.– Львів, 1919.– Т. 16.– 236 с. (Перевидання: Львів, 1924–236 с.)
 Історія і політика // Хліборобська Україна.– Відень, 1921.– Зб. V–VI. 5–6.– С. 165–170.

1922 

 Влада і культура // Хліборобська Україна.– Відень, 1922–1923.– Зб. 7–8.– С. 303–311.
 Під колесами історії: Нариси і статті.— Берлін, 1922.— Українське слово.— 102 с.

1926 

 [Recenzja:] J.M. Campbell. The Influence of the Second Sophistic on the style of the sermons of St. Basil the Great.– Washington, 1922 // Записки ЧСВВ.–Жовква, 1926.– Т. 2, вип. 1–2.– С. 180.
 [Recenzja:] Leib В. Rome. Kievet Byzance a la fin du siécle. Rapports religicus des latins et des grécorusses sour le Pontificat d' Urbain II (1088–1099) / Ed. August Picard.– Paris, 1924.– T. XXXII– 356;р. // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1926.– Т. 2, вип. 1–2.– С. 184–186.
 [Recenzja:] Zakrewski S. Bolesław Chrobry Wielki.– Lwów; Warszawa; Kraków, 1925 // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1926.– Т. 2, вип. 1–2,– С. 189.

1927 

 До історії перелому Хмельниччини. Листи королівського секретаря Паоло Доні до нунція П'єтро Відоні з 1653;р. // Ювілейний збірник на пошану акад. Д.;І.;Багалія.– Київ. 1927,– С. 1–51. (Окрема відбитка: Київ, 1927.– 51 с.)
 Предтеча І Сидора: Петро Акерович, незнаний митрополит руський (1241–1245) // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1927.– 3, 1926, Т. 2.– С. 221–316. (Окрема відбитка: Записки ЧСВВ.– Жовква, 1926.– Т. 2.– С. 221–316.)
 До історії питання: Хто був архиепископ Петро 1245;р.? // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1927.– 3, 1926, Т. 2.– Miscellanea.– С. 441–443.
 [Recenzja:] Giovanni Mercati. Scritti d' Isidore il Cardinale Ruteno e codici a lui appartenuti che si conservando nella Biblioteka Apostolica Vaticana.– Romae, 1926.– Vol. XI.– P. 176-V // Записки ЧСВВ,– Жовква, 1927.– Т. 2, вип. 3–4.;– С. 445.
 [Recenzja:] J. Gay. Les Papes du Xle slécle et la Chrćticnte.– Paris, 1926 //Записки ЧСВВ.– Жовква, 1927.– Т. 2, вип. 3–4.– С. 450–451.
 [Recenzja:] L. von Pastor Geschichte der Päpste.– Freiburg im. Br., 1927,–Bd. XI // Записки ЧСВВ,– Жовква, 1927.– Т. 2, вип. 4.– С. 451–453.
 [Recenzja:] Ks. D-r J. Umiński. Niebezpieczeństwo tatarskie w połowie XIII w. i papież Innocenty IV.– Lwów, 1922 // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1927,– Т. 2. вип. 3–4.– С. 453–454.
 Ruski epizod Soboru ugduńsklego 1245. Szkic historyczny.– Lwów, 1927.–Nakładem autora.– 32 s.
 [Recenzja:] Розанов С. К вопросу о "Житии преп. Антония Печерского"; Пархоменко В. В какой мере было тенденциозным сохранившееся древнейшее „Житие Антона Печерского"// Известия отделения рус яз. и слов. — 1914 // Kwartalnik Historyczny.— 1927.— N 2.— S. 312—315.

1928 

 Петро;– перший уніатський митрополит України-Руси. Історичний нарис. 2-ге вид.– Львів, 1928.– 60 с.
 Боярин чи ігумен? // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1928.– Т. З, вип. 1–2.– Miscellanea.– С. 171–179.
 До історії Перемишля і його єпископської катедри // Записки ЧСВВ.–Жовква, 1928,– Т. З, вип. І–II.– Miscellanea.– С. 179–190.
 [Recenzja:] L. v. Pastor Geschichte der Päpste. Freiburg im. Br., 1927.– Bd. XII // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1928.– Т. З, вип. 1–2.– С. 264–265.
 [Recenzja:] Scherer. Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten.– Freiburg im Br.; Herder, 1927 // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1928.– Т. З, вип. 1–2.– С. 265–267.
 [Recenzja:] Таубе М. Рим і Русь в домонгольський період.– Майнц, 1927 // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1928.– Т. 3, вип. 1–2.– С. 282–283.
 [Recenzja:] Шмурло Е. Коли і де хрестився Володимир Святий ?; Прага, 1927 // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1928.– Т. З, вип. 1–2.– С. 283–285.

1929 

 Про ідеї, героїв і політику. Відкритий лист до В. Липинського з додатками.– Львів, Накладом автора.– 1929.– 132 с.
 Наша чільна партія у власному зеркалі. Критичні замітки.– Львів, 1929.– Накладом автора.– 62 с.
 Десять літ українського питання в Польщі. Переклад стенограми відчиту, уладженого Інститутом дослідів національних справ у Варшаві 12.IV.1929.–Львів, 1929.– Накладом автора.– 48 с.
 Nowa teoria o początkach Rusi.— Lwów, 1929 // Kwartalnik Historyczny.—Річн. 43.— Т. 1. (Окремо: Львів, 1930) [Книга подана за: Крип'якевич І. Некролог // Записки НТШ,– Львів, 1931.– Т. 151.– С. 224–230.)

1930 

 Боярин чи ігумен? (Причинок до питання про особу митрополита Петра Ахеровича) // Записки ЧСВВ. Львів, 1930.– 7, 1928/30.– Т. 3,– Miscellanea.– С. 171–179. (Окрема відбитка: Львів, 1928.– 8 с.)
 До історії Перемишля і його єпископської катедри. Критичні замітки // Записки ЧСВВ.– Львів, 1930.– 7, 1928/30.– Т. 3.– Miscellanea.– С. 179–190. (Окрема відбитка: Жовква, 1919.– 11 с.)
 [Recenzja:] Szentpetery I. Az Arpadhasi kiralyök öklevéleinek kriticai jegyzéke // Записки ЧСВВ.– Львів, 1930– Т. З, вип. 3–4.– С. 666–669.
 [Recenzja:] Bulletin de la Section Historique // Записки ЧСВВ.– Львів, 1930.– Т. 3, вип. 3–4,– С. 724–727.
 [Recenzja:] Paszkiewicz H. U podstaw potęgi moskiewskiej // Записки ЧСВВ.– Львів, 1930.– Т. З, вип. 3–4.– С. 735–737.
 Вступ до «Історії Церкви на Україні». З церковною мапою Східної Європи в IX–XIII;в. // Записки ЧСВВ.– Жовква, 1932.– Т. 4, вип. 1–2.– С. 1–161.

Przypisy

Bibliografia, literatura, linki 
 Томашівський Степан w: Dovidnyk z istorii Ukrainy, opr. Ihor Pidkova, Roman Shust, Kost Bondarenko; Lviv 1999, Wyd. Lvivskyi derzhavnyi universytet im. Ivana Franka i Vydavnyctvo Heneza, 
 Томашівський Степан w: „Енциклопедія українознавства”, T. 9, Lwów 2000, , s. 3236-3237.
 Tomasz Stryjek, Historiografia a konflikt o Kresy Wschodnie w latach 1939-1953. Radzieckie, rosyjskie, ukraińskie i polskie prezentacje dziejów ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jako część „wojny ideologicznej” w okresie lat trzydziestych-pięćdziesiątych XX wieku w: Tygiel Narodów. Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939-1953. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasiewicza, Warszawa 2002 wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN i Oficyna Rytm  ,s. 429-554
 Andrij Portnow, Степан Томашівський: біографічний нарис, концепція української історії
 
 Prace Stepana Tomasziwskiego w wersji elektronicznej

Absolwenci gimnazjum w Samborze
Absolwenci i studenci Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie
Absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
Członkowie Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki
Ludzie związani z Samborem
Ukraińscy dyplomaci
Ukraińscy historycy
Wykładowcy ukraińskiego gimnazjum akademickiego we Lwowie
Wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wykładowcy Uniwersytetu Lwowskiego
Urodzeni w 1875
Zmarli w 1930
Pochowani na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie